Коник — зменшувально-пестлива форма до кінь.
 Коник — дитяча іграшка в формі маленького коня.
 Коник-гойдалка
 Коник — дерев'яна пластинка з вирізами й загнутим верхом, що її вставляють вертикально в кожний із чотирьох кінців витушки.
 Коник — елемент ткацького начиння.
 Коник — те ж саме, що гребінь даху, зокрема, вирізана прикраса на дахові, що іноді має форму кінської голови.
 Коники — родина комах.
 Коники — родина риб.
 «Коник» () — офіційний коктейль МАБ, з солодким м'ятним смаком, що подається як дижестив.
 «Коник» — срібна пам'ятна монета номіналом 2 гривні, випущена Національним банком України.

Топонім 

 Хребет Коник — гірський хребет у Криму.
 Коник — село у Рівненській області, Зарічненському районі.
 Коник — місцевість у Києві
 Коник — річка в Голосіївському районі м. Києва

Див. також 
 Польський коник
 Kuznechik — симетричний алгоритм блочного шифрування

Примітки